Billy Brown (1900–1985) – angielski piłkarz
 Buster Brown, Billy Brown (1910–1983) – angielski piłkarz
 Billy Brown (1918–2002) – amerykański lekkoatleta, trójskoczek, olimpijczyk
 Billy Brown (1943–1999) – irlandzki muzyk
 Billy Brown (ur. 1950) – szkocki piłkarz i trener
 Billy Brown – amerykański aktor
 Billy Aaron Brown (ur. 1991) – amerykański aktor

Zobacz też 
 Bille Brown (1952–2013) – australijski aktor
 Bill Brown